Ariane har flere betydninger:

 Ariadne – fransk navn for Ariadne fra den græske mytologi.
 Ariane (raket) – en europæisk-udviklet løfteraket.
 Ariane (opera) – opera af Jules Massenet.
 Ariane (film) – film fra 1957